Майк Брайан и Лиза Реймонд — победители турнира.

Чемпионы прошлого года — пара Юрген Мельцер/Ивета Бенешова — защищали титул в качестве двенадцатых сеянных, но проиграли во втором раунде.

Общая информация 
Лиза Реймонд и Майк Брайан прерывают совместную, более чем девятилетнюю серию, без побед на турнирах Большого шлема.

Майк Брайан лишь с третьей попытки побеждает в финале Уимблдона. Каждый раз он играл с новой партнёршей.

Елена Веснина стабильно уступает все свои финалы турниров Большого шлема. В третий раз это происходит на Уимблдоне и в третий же раз в миксте (во второй раз на Уимблдоне).

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Лизель Хубер (Полуфинал)
  '''Майк Брайан /  Лиза Реймонд (Титул)
  Ненад Зимонич /  Катарина Среботник (Полуфинал)
  Леандер Паес /  Елена Веснина (Финал)
  Махеш Бхупати /  Саня Мирза (Второй раунд)
  Даниэле Браччали /  Роберта Винчи (Третий раунд)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Андреа Главачкова (Второй раунд)
  Даниэль Нестор /  Юлия Гёргес ''(Четвертьфинал)

<ol start=9>
 Мариуш Фирстенберг /  Абигейл Спирс ''(Второй раунд)
 Рохан Бопанна /  Чжэн Цзе ''(Четвертьфинал)
 Франтишек Чермак /  Луция Градецкая ''(Отказ)
 Юрген Мельцер /  Ивета Бенешова ''(Второй раунд)
 Фабио Фоньини /  Сара Эррани ''(Второй раунд)
 Давид Марреро /  Нурия Льягостера Вивес ''(Второй раунд)
 Энди Рам /  Квета Пешке ''(Third Round)
 Александр Пейя /  Анна-Лена Грёнефельд (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Доминик Инглот /  Лора Робсон (Третий раунд)
  Джонатан Маррей /  Энн Кеотавонг ''(Первый раунд)

<ol start=3>
 Кен Скупски /  Мелани Саут ''(Третий раунд)
 Росс Хатчинс /  Хезер Уотсон ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые